Le Championnat de La Réunion de football 1981 était la  de la compétition qui fut remportée par la SS Saint-Pauloise.

Classement 

|}

Lien externe 

  Page du championnat sur RSSSF

1981
Années 1980 à La Réunion
Histoire du sport à La Réunion
Football en France en 1981